Bandion ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Bandion-Ortner (* 1966), österreichische Juristin, Richterin und Justizministerin
 Josef Bandion (1930–2005), Magistratsdirektor von Wien
 Karl Bandion (1903–2000), österreichischer Politiker (VdU, später ÖVP)
 Wolfgang Johannes Bandion (* 1950), österreichischer Historiker